Барбро Коллберг (,  — ) — шведская актриса, наиболее известная исполнением роли Мэгги в фильме Ингмара Бергмана «Дождь над нашей любовью» (1946).

Скончалась в возрасте 96 лет 6 марта 2014 года.

Избранная фильмография 
 Жизнь начинается сегодня (1939) — танцовщица
 Девушки в порту (1946) — Лисбет
 Дождь над нашей любовью (1946) — Мэгги
 Воскресенье в сентябре (1963) — Мать Бригитты
 Шарлотта Лёвеншёльд (1979) — Per-Ers' mother
 Благие намерения (1992) — Гертруд Таллрот
 Твоя жизнь — опыт расследования (1995) — Син Дэлман
 Тик-так (1995) — Эдит 
 Кошачьи письма (2001) — Рут
 Семейные тайны — (2001) — Аста
 Как на небесах (2004) — Ольга

Примечания

Ссылки